Jaciment arqueològic de Vilarmau, jaciment a la vall d'Arbúcies
 Josep Maria Vilarmau i Cabanes (Escrigues, Santa Maria de Merlès, Berguedà, 1900 - Santa Maria de Merlès, 1947), folklorista, músic i poeta
 Torre de Vilarmau, als límits dels municipis d'Arbúcies (Selva) i Viladrau (Osona) 
 Turó de Vilarmau, muntanya al municipi d'Arbúcies, a la comarca de la Selva